«Плохой парень» ( Наппын намджа) — седьмой художественный фильм южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука.

Сюжет 
«Плохой парень» рассказывает историю человека, который влюбился с первого взгляда в девушку и превратил её в проститутку.

Противоречивый эпилог «Плохого парня» — это союз дерзости и красоты. Ким Ки Дук объясняет, что финальная сцена фильма изображает новый мир, который два главных героя обрели, отвергнув свой:
она отказалась от ложных ценностей среднего класса, а он — от не менее ложной романтики преступного мира.

В ролях 
 Чо Джэхён
 Со Вон
 Ким Юнтхэ
 Чхве Донмун
 Ким Чонъён
 Нам Гунмин

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 Интервью Ким Ки Дука 

Фильмы-драмы Республики Корея
Проституция в фильмах
Фильмы Республики Корея 2001 года